Tiago André Barata Feio Peixoto Apolónia (* 28. Juli 1986 in Lissabon) ist ein portugiesischer Tischtennisspieler. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft wurde er 2014 Europameister, im Doppel mit João Monteiro gewann er 2019 WM-Bronze.

Werdegang 
Apolónia begann im Alter von sechs Jahren beim Verein CF Estrela Amadora mit dem Tischtennis, mit dessen Herrenmannschaft er zweimal portugiesischer Meister wurde. 1996 gewann er bei den Iberischen Meisterschaften der Schüler seinen ersten internationalen Titel. Über den 1. FC Saarbrücken-Tischtennis und den TTC indeland Jülich kam er zu den TTF Liebherr Ochsenhausen. Mit dem Verein wurde er 2008/09 und 2009/10 Deutscher Vizemeister, 2008/09 erreichte er den 2. Platz der Champions League.

2008 nahm er im Einzelwettbewerb an den Olympischen Sommerspielen in Peking teil und schied in der ersten Runde aus. Im gleichen Jahr gewann er gemeinsam mit Marcos Freitas bei der Europameisterschaft in St. Petersburg die Bronzemedaille im Doppelwettbewerb. Bei der Europameisterschaft 2011 in Danzig holte er mit dem portugiesischen Team die Bronzemedaille, bei der EM 2013 Bronze im Doppel mit João Monteiro und 2014 durch einen überraschenden Finalsieg über Deutschland Gold mit der Mannschaft. 2015 erreichte er bei der EM das Halbfinale.

2013 wechselte er zum 1. FC Saarbrücken, wo er seinen Vertrag 2016 um zwei weitere Jahre verlängerte. Mit Saarbrücken gewann er 2014 den ETTU Pokal. Über die Zwischenstation TTC Neu-Ulm gelangte er 2022 zu ASV Grünwettersbach.

Privat 
Tiago Apolónia ist seit Juli 2016 verheiratet mit der deutschen Tischtennisspielerin Zhenqi Barthel, das Paar hat zwei Söhne (* 2017 und 2020). Tiagos älterer Bruder Loao spielte zeitweise in der obersten Tischtennisliga Portugals.

Turnierergebnisse

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Portugal)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Tischtennisspieler (TTC Neu-Ulm)
Tischtennisspieler (ASV Grünwettersbach)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Portugal)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Portugal)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Träger des Ordens des Infanten Dom Henrique (Komtur)
Sportler (Lissabon)
Portugiese
Geboren 1986
Mann